Portugal  – Portugalia

Osoby o nazwisku Portugal:
 João de Almeida Portugal – portugalski polityk, urzędnik i dyplomata
 Marcos Portugal – portugalski kompozytor
 Miguel Ángel Portugal – hiszpański piłkarz i trener piłkarski

Inne:
 (3933) Portugal – planetoida z pasa głównego asteroid